Serval (katachtige)
 gemeente in Frankrijk, Serval (Aisne)
 VBMR-L Serval, een Frans pantservoertuig